Esistono quattro comuni francesi con il nome Haucourt:

Haucourt – Aisne
Haucourt – Oise
Haucourt – Passo di Calais
Haucourt – Senna Marittima